Cette page présente les résultats saison par saison du Royal Charleroi Sporting Club, une équipe de football belge. Le Sporting Charleroi a disputé 89 saisons dans les divisions nationales belges, auxquelles il accède pour la première fois en 1924. Il est renvoyé directement vers les séries régionales mais remonte au niveau national en 1926 pour ne plus le quitter depuis. Le club a toujours évolué dans une des trois plus hautes divisions nationales.

Tableau de résultats

Bilan 
Statistiques mises à jour le  (terme de la saison 2020-2021)

Notes et références

Notes sur les classements

Références 

Bilan
Bilan saison par saison de club de football en Belgique